Сергейцево — название населённых пунктов в России:

 Сергейцево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Сергейцево — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Сергейцево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Сергейцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Сергейцево — посёлок в Ярославле.